

Patronymie 

 Martjin Nieuwerf (1966-), acteur néerlandais.